Ránki György (1907–1992) Kossuth-díjas zeneszerző
Ránki György (1930–1988) Kossuth-díjas történész